Turkish Masters 2022 – trzynasty rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2021/2022. Zostanie rozegrany w dniach 7–13 marca 2022 roku w Antalya, z kwalifikacjami od 2 do 6 lutego. Z powodu pandemii termin oraz miejsce rozegrania turnieju uległy zmianie. Pierwotnie miał się odbyć w dniach 27 września – 3 października 2021 roku.

Nagrody 
 Zwycięzca: £ 100 000
 II Miejsce: £ 45 000
 Półfinalista: £ 20 000
 Ćwierćfinalista: £ 12 500
 Runda 3: £ 7 500
 Runda 2: £ 5 500
 Runda 1: £ 3 500

 Najwyższy break w fazie głównej turnieju: £ 5 000

 Pula nagród: £ 500 000

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe turnieju 

 147, 120, 116, 114  Judd Trump
 141, 128, 121, 106  John Higgins
 139  Elliot Slessor
 135, 133  Allister Carter
 135  Graeme Dott
 131, 127, 105, 105, 105, 102, 100  Ding Junhui
 131  Robert Milkins
 129  Jak Jones
 129  Xiao Guodong
 123, 105  Martin Gould
 123  Lu Ning
 121  Tom Ford
 120  Mark Davis
 119, 116  Yan Bingtao

 118, 104  Matthew Selt
 118  Liang Wenbo
 117  Yuan Sijun
 113  Chris Wakelin
 113  Oliver Lines
 112  Mark Allen
 107  Wu Yize
 106  Shaun Murphy
 106  Si Jiahui
 104  Matthew Stevens
 102, 101  Hossein Vafaei
 102  Mark Williams
 101  Jack Lisowski
 101  Jordan Brown

Kwalifikacje 
Mecze zostały rozegrane w dniach 2-6 lutego w Morningside Arena, Leicester. Wszystkie mecze były rozgrywane do 5 wygranych frame’ów (Pary nr. 1, 11, 32, 33, 42 oraz 64 rozegrają swoje mecze w czas fazy telewizyjnej). Wyłonią one 64 zawodników, którzy zostali rozstawieni do turnieju zasadniczego.

Breaki stupunktowe kwalifikacji 

 145  Craig Steadman
 142  Elliot Slessor
 141  Scott Donaldson
 138, 120  Ding Junhui
 137, 101  Andrew Higginson
 136  Mark Davis
 130  John Higgins
 129  Joe Perry
 127  Michael White
 122  Dylan Emery
 117, 102  Luca Brecel
 117  Michael Holt
 116, 112  Tom Ford
 116, 100  Kyren Wilson
 114  Ben Hancorn

 114  Jak Jones
 113  Xu Si
 111  Wu Yize
 110, 109  Jack Lisowski
 110  Judd Trump
 107  Chris Wakelin
 106  Chen Zifan
 105, 101  Zhao Xintong
 104  Li Hang
 103, 101  Stephen Maguire
 101  Jamie Wilson
 101  Thepchaiya Un-Nooh
 101  Yan Bingtao
 100  Ricky Walden

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Turkish Masters 2022 w serwisie snookerworld.pl
 wst.tv

2022 w Turcji
2022 w snookerze
Sport w Antalyi
Rankingowe turnieje snookerowe